Niederstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Niederstraße 2 in Cochstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hecklingen
 Niederstraße 2 (Darmstadt-Bessungen)